Južnoameričko prvenstvo u nogometu 1916. bilo je prvo kontinentalno prvenstvo u povijesti nogometa. Održano je Buenos Airesu, na dvama stadionima: Estadio Racing Club i Estadio G.E.B.A.

Turnir 

1. kolo, 2. i 6. srpnja

2. kolo, 8. i 10. srpnja

3. kolo, 12. i 17. srpnja

Međunarodna nogometna natjecanja u Argentini
Južnoamerička prvenstva u nogometu